US Open 1968 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 29 sierpnia a 8 września, na trawiastych kortach nowojorskiego West Side Tennis Club w dzielnicy Forest Hills. Była to 88. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 100 000 dolarów amerykańskich.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1968 w tenisie ziemnym